Une  peut désigner une division administrative dans plusieurs pays :
 Taïwan : ville provinciale
 Viêt Nam : 

Administration territoriale